Il a existé en France plusieurs familles de Dampierre homonymes, dont deux sont subsistantes.
Plus de trente localités portent en France le nom , dont plusieurs ont donné leur nom à l'une de ces familles.

Familles de Dampierre 

Les sept différentes familles de Dampierre répertoriées en 1772 par La Chesnaye des Bois dans son dictionnaire, sont décrites et classées dans l'ordre suivant :
 Dampierre (de) : famille noble originaire de Dampierre en Champagne (Aube ; famille éteinte dans les mâles). Elle reçut la seigneurie de Bourbon par le mariage vers 1216 de Guy II de Dampierre avec Mahaut de Bourbon (la terre de Bourbon passera ensuite par mariage en 1283 à la Maison de Bourgogne puis à la Maison capétienne de Clermont qui prendra plus tard le nom de Bourbon). Cette maison de Dampierre hérita également du comté de Flandre. Les armoiries de cette famille sont : . Dans son dictionnaire de 1772, La Chesnaye des Bois la décrit ainsi : 
 Dampierre (de) : famille noble , qui a continué la précédente et qui a donné un grand maître des arbalétriers, un amiral, et un grand panetier de France. Elle a eu pour auteur Jean  de Châtillon (-sur-Marne) (1305-1362 ; petit-fils du connétable Gaucher), seigneur de Dampierre par sa mère Marguerite de Dampierre (de la famille précédente), et a fini avec Waleran de Châtillon, seigneur de Dampierre, qui vivait encore en 1471, pour passer aux Lannoy par le mariage de sa fille Marguerite de Châtillon.
 Dampierre (de Cugnac de) : Orignaire de Dampierre-en-Burly (Loiret), baronnie de Beauce, érigée en marquisat en 1616 en faveur d'Antoine IV de Cugnac ; les Cugnac de Dampierre eurent aussi Boucard. Saisie, la terre de Dampierre échoit en 1645 à Louis Picard ; un Picard cède à Claude Feydeau de Marville (père de Claude Henry ci-dessous).
 Dampierre (de) : fief de Dampierre-en-Burly érigé en marquisat en 1720 en faveur de Claude-Henry Feydeau de Marville. Les Feydeau portent .
 Dampierre (de Longaunai de) : famille noble originaire de Bretagne ; marquis de Longaunai et barons de Dampierre. Ses armoiries sont : 
 Dampierre (du Val de) : famille noble originaire de Champagne et de Normandie ; comtes de Dampierre (-le-Château) (Marne) ; ses armoiries sont : .
 Dampierre (de) :  famille noble de Dampierre en Franche-Comté dont les armoiries sont : .

Différents nobiliaires indiquent aussi ces sept autres familles de Dampierre :

 Dampierre (Huet de) : Famille anoblie pour services le 27 mars 1683 en la personne de François Huet, seigneur de Dampierre, Lieutenant pour le Roi au gouvernement du Quesnoy-en-Hainaut. Son fils, Jacques-Joseph reçu le 24 mai 1705 l'ancien régiment de Guines (renommé « régiment de Dampierre »). Engagé dans la guerre de Succession d'Espagne, son régiment participe à la défense de Douai en 1710. Le fils de Jacques-Joseph, Salvador Huet de Dampierre, ingénieur des salpêtres, fut envoyé par le roi d'Espagne au Mexique en 1779. Ses enfants s'installèrent en Espagne et créeront la branche espagnole qui subsiste encore de nos jours sous le nom de Ramirez de Dampierre. Les Ramírez de Dampierre fourniront de nombreux militaires et hommes politiques au gouvernement d'Espagne. Un de ses membres, Fernando Ramírez de Dampierre, fut l'architecte de la Gare internationale de Canfranc. Les Huet de Dampierre portaient d'azur à un lion d'or tenant une lance de même en pal à laquelle est attaché un étendard d'argent chargé d'une étoile à plusieurs rais de gueules et un chef d'or chargé d'un aigle sable.
Dampierre (de) (éteinte) : famille noble du Poitou. Cette terre de Dampierre-en-Aunis (aujourd'hui Dampierre-sur-Boutonne) a donné son nom à une Maison célèbre qui s'éteignit en 1603 dans la personne de Catherine de Clermont, épouse en secondes noces d'Albert de Gondi, baron (du droit de sa femme) puis duc de Retz, maréchal de France, d'où descendance.
 Dampierre (de) (éteinte) : seigneurs de Dampierre (terre du Hurepoix, aujourd'hui département des Yvelines). Les ducs de Luynes et de Chevreuse firent l'acquisition de cette seigneurie au  et y firent bâtir, sur les dessins de Mansart, un important château.
 Dampierre (de) (éteinte) : seigneurs puis marquis de La Chesnelière au Perche (Nogent-le-Rotrou), seigneurs de Fains (Eure), de Chailleu, de Charnières, etc. Cette famille est issue de Garnier de Dampierre et de sa femme Marie de Poillé, vivants au , parents de François de Dampierre décédé en 1504, gentilhomme de la Maison du roi, marié en 1491 avec Jeanne de La Flotte. Cette famille s'est éteinte au  avec François de Dampierre, marquis de La Chesnelière, dernier du nom, assassiné en combat singulier. Il s'était marié en 1596 avec Suzanne de Charnières, dame de Beauvais (1571-1651), avec qui il n'eut que cinq filles, dont une seule eut une descendance. Les armes de cette famille étaient : D'azur au chevron d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, posées 2 et 1.
 Dampierre (Picot de) (éteinte) : famille noble originaire de Dampierre en Champagne, anoblie en 1496 par une charge de secrétaire du roi, acquéreurs de la terre de Dampierre (Aube) en 1526, marquis en 1645, éteinte en 1871. (dont est issu Auguste, marquis de Dampierre (1756-1793), général de la Révolution française. Les armoiries de cette famille sont : 

 Dampierre (de Guiran de) (éteinte) : famille noble originaire de Normandie (près de Dieppe), barons de Dampierre (Seine-maritime) en  (seigneurie reçue par mariage en 1586 avec les St-Ouen (-sous-Bailly), eux-mêmes alliés aux Dampierre de Normandie ci-dessus).
Dampierre (de Montarby de), seigneurs de Dampierre.
Notamment, il y eut plusieurs familles titrées marquis de Dampierre.

Famille de Dampierre (Picardie) - subsistante 

La famille de Dampierre (Picardie) est une famille noble originaire de Picardie installée à Dampierre en Normandie (région de Dieppe, Arques-la-Bataille), citée au , mais dont la filiation n'est prouvée que depuis 1405. Les armoiries de cette famille sont : . Dans son dictionnaire de 1772, La Chesnaye des Bois la décrit ainsi : . Issu de cette famille, Aymard,  de Dampierre (1787-1845), fut fait pair de France par le roi Charles X en 1827. Emmanuelle de Dampierre, tante du roi Juan Carlos d'Espagne et grand-mère du prince Louis de Bourbon, Duc d'Anjou, était sa descendante.

La filiation de cette famille est suivie et prouvée depuis l'année 1405.

 Robert de Dampierre est cité le  avec Nicolas de Moreuil, abbé de Corbie : ils concluent devant Arnoul, évêque de Lisieux et Robert de Neufbourg, justicier de Normandie, un accord sur le partage des biens et droits revenant à chacune des parties à Dampierre.
 Élie de Dampierre et Guillaume de Dampierre, cités comme frères dans les grands rôles de l'Échiquier comme habitant le bailliage d'Arques ;
 Guy de Dampierre, cité en 1204 comme seigneur de Dampierre, près d'Arques.

Arbre

Notes et références

Liens externes 
 Archives Dampierre (289AP)
 La ronde généalogique - de Dampierre
 Fonds Dampierre
 Famille de Dampierre

Dampierre